Regentenstraße steht für:
 Regentenstraße (Berlin)
 Regentenstraße (Köln), eine Straße in Köln
 Regentenstraße (Korschenbroich), eine Straße in Korschenbroich
 Regentenstraße (Mönchengladbach), eine Straße in Mönchengladbach
 Regentenstraße (Wuppertal), eine Straße in Wuppertal
Siehe auch:
 Prinzregentenstraße